Der CRRC 600 ist ein chinesischer Hochgeschwindigkeits-Magnetschwebebahn-Zug auf Basis der Transrapid-Technologie. Das Fahrzeug wurde erstmals im Mai 2019 in Qingdao vorgestellt. Hersteller ist die staatliche CRRC Sifang Co. Ltd.

Vorgeschichte 
Das Fahrzeug wurde im Mai 2019 erstmals öffentlich vorgestellt, nachdem bereits 2016 offiziell die Entwicklung einer 600-km/h-Magnetschnellbahn bekanntgegeben wurde.

Bei der Vorstellung fiel auf, dass es sich bei dem Fahrzeug um die Transrapid-Technik handelt. Insbesondere, da alle Fahrzeugkomponenten identisch zum Transrapid sind. Dies bestätigte sich Anfang 2020 erneut, als bekannt wurde, dass eine Mittelsektion des Fahrzeugs auf der Tongji-Strecke in Erprobungsbetrieb ging. Auf dieser Strecke wurden ebenfalls Vorgänger-Transrapid-Kopien erprobt, darunter auch der CM1 Dolphin.

Zusammenarbeit mit deutschen Firmen 
CRRC wirbt öffentlich damit, das Fahrzeug alleine entwickelt zu haben. Doch dies stimmt nur bedingt, da das Fahrzeug überwiegend auf deutschen Patenten basiert. Es wurde bereits 2013 bekannt, dass ThyssenKrupp mit chinesischen Instituten ein gemeinsames Forschungszentrum eröffnen wird. 2018 wurde auch bekannt, dass ThyssenKrupp offiziell mit CRRC zusammenarbeitet, Themenschwerpunkte seien „Verkehr, Magnetschwebetechnologie und Smart Technologies“.

Der Name "CRRC 600" wurde im Januar 2021 erstmals durch die deutsche Nachrichtenseite magnetbahn.org verwendet und hat sich seitdem in der internationalen Presse etabliert. Der Hersteller CRRC Sifang Co. Ltd. bezeichnet das Fahrzeug offiziell jedoch als "CF600".

Suche nach Strecken 
Aktuell existiert noch keine Strecke für das Fahrzeug. Theoretisch wäre die Technologie kompatibel mit der Shanghai Transrapidstrecke (SMT), jedoch ist die Betriebsleittechnik inkompatibel, da es sich bei der SMT-Strecke um Siemens-Technologie handelt, während CRRC eine eigene Betriebsleittechnikplattform entwickelte.

Anfang März 2021 wurde bekannt, dass CRRC prüft, die Transrapid-Versuchsanlage Emsland (TVE) zu reaktivieren.

Einzelnachweise 

Magnetschwebebahn